Gradišče può riferirsi a:
 Gradišče – frazione della città slovena di Slovenj Gradec
 Gradišče nad Prvačino (it. Gradiscutta) – frazione della città slovena di Nova Gorica
 Gradišče o Gradišće – denominazione slava della regione austriaca del Burgenland